Владимир Николаевич Винокуров
 Винокуров, Владимир Николаевич (род. 1954) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол на Ямайке.
 Винокуров, Владимир Николаевич (род. 1959) — генерал-майор, начальник Управления «А». Примечания